Zip steht für:

 Iomega Zip, Speichermedium
 Piaggio Zip, Motorroller
 Polaroid Zip, Sofortbildkamera von Polaroid
 Zip Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Zivilpakt (Grüne Österreich), als Abkürzung, Partnerschaftsmodell der Grünen in Österreich

ZIP steht für:
 ZIP-Code, US-Postleitzahlensystem
 ZIP-Dateiformat, Datenkompression
 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, juristische Fachzeitschrift
 Zentrum für integrative Psychiatrie, siehe Universitätsklinikum Schleswig-Holstein #Beteiligungen des UKSH
 Zone Information Protocol, Netzwerkprotokoll

Siehe auch:
 Zipp (Begriffsklärung)
 Zips (Begriffsklärung)

Abkürzung